Aberdeen Township kan syfta på:

 Aberdeen Township, New Jersey
 Aberdeen Township, South Dakota